Усьва:

 Усьва — река в Пермском крае.
 Усьва — посёлок городского типа.